«Кодирование», в наркологии, — обобщенный термин, обозначающий наукообразно оформленные методы внушения с целью лечения табачной, алкогольной и наркотической зависимости «за один сеанс». Эти методы применяются на постсоветском пространстве и связаны с внушением больному угрозы смерти в том случае, если он злоупотребит алкоголем или наркотиком. Они не имеют какого-либо научного обоснования, однако 14 % врачей-наркологов в России считают их эффективными или относительно эффективными.

Кодирование эксплуатирует так называемый «эффект плацебо», то есть веру пациента в эффективность воздействия, в действительности нейтрального. «Кодирование в наркологии» представляет собой модифицированную гипносуггестивную терапию. Внеся в эту методику определенные изменения, А. Р. Довженко распространил практику лечения алкогольной зависимости гипносуггестивной терапией на большую группу больных.

История 
Начало термину «кодирование» положил А. Р. Довженко (номер патента SU 1165392 А «Способ лечения хронического алкоголизма»). Цитата из патента А. Р. Довженко:

Способ лечения хронического алкоголизма - создание отрицательного условного рефлекса на алкоголь, отличающийся тем, что, с целью сокращений сроков лечения и предотвращения интоксикации организма, через 2-2,5 ч после начала создания отрицательного условного рефлекса больному производят раздражение блуждающего и тройничного нервов путём механического надавливания на точки Валле в течение 2-5 с, затем орошают поверхность зева и полость рта хлорэтилом в количестве 0,2 −0,3 мл в течение 1-2 с.

Методы «кодирования» 
Выделяют следующие виды "кодирования":
 Фармакологическое: «Торпедо», «Эспераль» (содержащие дисульфирам), «Блок» и т. п.
 Инструментальное: магнитно-резонансная терапия, транскраниальная стимуляция и т. п.
 Психотерапевтическое: кодирование, видеокассеты и т. д.

Механизмы действия 
Механизм действия состоит в том, что врач убедительно говорит своему пациенту: «Если выпьешь — умрёшь». Данные методы используют «неведение людей» и их «веру», для поддержания страха, который заставляет людей воздерживаться от употребления алкоголя. «Подшивка» действует не в теле больного, а в терапевтическом сообществе, которое функционирует наподобие религиозной секты, индоктринирующей верования, необходимые для контроля, через организованный социальный ритуал. Контроль этот имеет обманчиво-добровольный характер, так как основан на иллюзии контрактных отношений. Его механизм состоит в профессионально организованном воздействии на тело пациента, а также его семью, финансы и образ жизни. Главным, самым парадоксальным и одновременно самым типическим в этом манипулятивном механизме является угроза смерти, которую через посредничество врача-профессионала, применяет к самому себе пациент.

Выводы 

"Кодирование" является психотерапевтическим методом лечения алкоголизма, суть которого заключается в формировании в мозгу больного так называемой доминанты трезвости. Данный метод лечения не дает 100% результатов, впрочем как ни один другой метод лечения. Контент-анализ запатентованных методов лечения зависимости в СССР и России выявил преобладание вмешательств с однократным воздействием на ЦНС. Значительная часть их представляет опасность для пациентов, причудлива и научно необоснованна. Большая часть предложенных и запатентованных методов лечения зависимости в России псевдонаучны и представляют собой так называемую плацебо-терапию. Подобные виды воздействия противоречат мировой практике лечения наркологических больных.

Примечания 

Лечение зависимости от психоактивных веществ
Практики альтернативной медицины
Борьба с пьянством
Наркомания
Курение
Гипноз
Магическое мышление
Психотерапия